Ларс — топоним, имя и фамилия. Известные носители:

Имя 
 Ларс Толумний (ум. 437 или 426 до н. э.) — царь этрусского города Вейи, противник римлян во Второй Вейентской войне.
 Ларс фон Триер — датский кинорежиссёр
 Ларс Ульрих — американский рок-музыкант, продюсер, актёр, барабанщик группы Metallica
 cкандинавская (датская, норвежская, шведская) форма имени Лаврентий

Фамилия 
 Ларс, Фридрих (1880—1964) — немецкий архитектор
 Ларс, Клаудия (1899—1974) — сальвадорская поэтесса.

Топоним 
 Нижний Ларс — село на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии
 Верхний Ларс — КПП (ранее село) на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии

См. также
LARS-1, LARS-2 - нем. Leichtes Artillerieraketensystem — Лёгкая ракетно-артиллерийская система